Amerikai Egyesült Államok
Oberlin, település Kansas államban
Oberlin, település Louisiana államban
Oberlin, település Ohio államban